La batalla del Puesto de Arkansas, o de Arkansas Post, puede hacer referencia a:

 la batalla del Puesto de Arkansas (1783), o ataque de Colbert, durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 la batalla de Arkansas Post (1863), o de Fort Hindman, durante la Guerra Civil Estadounidense.